Alipi Kostadinov – ex ciclista su strada ceco, fino al 1992 cecoslovacco
 Emil Kostadinov – ex calciatore bulgaro
 Georgi Kostadinov – calciatore bulgaro
 Kostadin Kostadinov – ex calciatore bulgaro
 Miroslav Kostadinov – cantante bulgaro
 Tihomir Kostadinov – calciatore macedone
 Tomislav Kostadinov – calciatore bulgaro